Anderson Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Anderson Historic District (Anderson, South Carolina), NRHP-ID: 71000739
 Anderson Historic District (Anderson, Texas), NRHP-ID: 74002072

Siehe auch:
 Anderson Downtown Historic District